«Век помрачения» () — франко-канадский фильм, снятый в 2007 году. Автором сценария и режиссёром выступил Дени Аркан. Фильм является третьей частью «кинотрилогии неудач» Аркана (первые две — «Закат американской империи» и «Нашествие варваров»). Картина была представлена на внеконкурсной программе Каннского кинофестиваля 2007 года.

Лента получила четыре номинации на премию «Джини» — за лучший фильм, режиссуру, оригинальный сценарий и мужскую роль.

Сюжет 
Жан-Марк живёт в Канаде. Работает в департаменте социальной защиты правительства Квебека. У него большой дом, две дочери, очень успешная жена, хорошие приятели на работе, красивая, но суровая начальница. Но окружающая действительность ему не по душе: жена постоянно в работе, дети его игнорируют, а работа не приносит удовольствие. Большую часть времени Жан-Марк старается проводить в своих мечтах. Здесь он — герой, звезда, уважаемый человек. Он окружен красотками и достигает всего, чего хочет. Сможет воображаемый мир заменить реальный? И что есть настоящая жизнь?

В ролях 

 Марк Лабреш — Жан-Марк Леблан
 Диана Крюгер — Вероника Стар
 Сильви Леонар — Сильви Кормье-Леблан
 Каролин Нерон — Кароль Бигра-Бурк
 Вероник Клутье — Лин
 Руфус Уэйнрайт — le prince charmant chantant
 Маша Гренон — Беатрис де Савуа
 Эмма де Кон — Карин Танданс
 Дидье Люсьен — Вильям Шерюбен
 Розали Жюльен — Лоранс Метивье
 Жан-Рене Уэле — Сен-Бернар де Клерво
 Андре Робитай — непосредственный начальник
 Юго Жиру — Торвальд Викинг
 Кристиан Бежан — le motivateur hilare
 Пьер Курци — Пьер
 Жиль Пельтье — Реймон Леклер
 Жоанн-Мари Трамбле — Констанс Лазюр
 Франсуаза Гратон — мадам Леблан
 Жак Лавалли — Ромарик
 Мишель Ривар — кюре
 Тьерри Ардиссон — играет себя
 Лоран Баффи — играет себя
 Бернар Пиво — играет себя
 Дональд Сазерленд — играет себя

Примечания

Ссылки 

  «Век помрачения» — рецензия сайта Antigorod

Фильмы-драмы Канады
Кинокомедии Канады
Кинокомедии 2007 года
Фильмы Дени Аркана
Фильмы на французском языке
Фильмы Канады в жанре фэнтези
Фильмы-драмы Франции
Кинокомедии Франции
Фильмы Франции в жанре фэнтези